Пауль-Гуго Кеттнер (нім. Paul-Hugo Kettner; 20 липня 1912, Гамбург — 8 серпня 1942, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан.
 Герберт Кеттнер (нім. Herbert Kettner; 22 квітня 1894, Дрезден — 11 липня 1969, Мюнхен) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант люфтваффе.